Bethuel (hebräisch: בְּתוּאֵל – Bəṯūʾēl, „Haus Gottes“) war dem Alten Testament der Bibel zufolge ein Aramäer, der jüngste Sohn von Nahor und Milka, der Neffe von Abraham und der Vater von Laban und Rebekka.

Bethuel im Alten Testament 
Bethuel erscheint in neun Versen des Buches Genesis. Er lebte in Paddan-Aram und war ein Nachkomme Terachs.

Bethuels Onkel Abraham schickte seinen älteren Diener nach Paddan-Aram, um eine Frau für seinen Sohn Isaak zu finden. Am Brunnen vor der Stadt von Nahor in Aram-Naharaim traf der Diener Bethuels Tochter Rebekka. Der Diener erzählte Rebekkas Hausgenossen von seinem Glück, Bethuels Tochter, Abrahams Verwandte, getroffen zu haben. Laban und Bethuel antworteten: „Daraufhin antworteten Laban und Betuël und sagten: Die Sache ist vom HERRN ausgegangen. Wir können dir dazu nichts sagen, weder Böses noch Gutes.“

Eine Generation später schickte Isaak seinen Sohn Jakob nach Paddan-Aram, damit er sich eine Frau aus dem Kreis der Enkelinnen Bethuels und nicht eine kanaanitische Frau nimmt.

Einzelnachweise 

Person im Buch Genesis